Ростовское шоссе:

Россия 

 Ростовское шоссе — улица в Батайске Ростовской области
 Ростовское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Ростовское шоссе — улица в Краснодаре
 Ростовское шоссе — улица в Новочеркасске Ростовской области

Украина 

 Ростовское шоссе — улица в Харькове

См. также 

 Ростовская улица
 Ростовская набережная
 Ростовский переулок
 Ростовский въезд — улица в Элисте
 Ростовский проезд
 Ростовский тупик — улица в Днепропетровске
 Ростовское